Перечень и краткое содержание серий японского аниме-сериала «Transformers: The Headmasters» (1987—1988 гг.), являющегося альтернативным продолжением американского мультсериала «Трансформеры» (вместо карликового четвёртого сезона оригинальной версии)

Предыстория 
Прошло 5 лет с того времени, когда доблестный вождь автоботов Оптимус Прайм остановил ужасную эпидемию «Чумы Ненависти», которая едва не уничтожила всё живое во Вселенной. И вот теперь над Кибертроном нависла новая угроза…

Серии

Клип-шоу 
В 1996 году специально для японских зрителей непосредственно на видеоносителях были выпущены три дополнительные (обзорные) серии «The Headmasters» под общим названием «Heroic Legend».

См. также 
 Transformers: The Headmasters

Ссылки 
 
 Список эпизодов Transformers: The Headmasters на Transformers Wiki

Transformers: The Headmasters
Списки серий «Трансформеров»